Бойд () — шотландская фамилия и личное имя, см. Клан Бойд.

Фамилия

А 
 Бойд, Алан Стивенсон (1922—2020) — американский государственный деятель.
 Бойд, Алана (род. 1984) — австралийская прыгунья с шестом, двукратная чемпионка Игр Содружества.

Б 
 
 Бойд, Брайан (род. 1952) — новозеландский литературовед, теоретик литературы, биограф.
 Бойд, Бриттани (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Бойд, Брэндон (род. 1976) — американский артист, музыкант, вокалист группы Incubus.

Г 
 Бойд, Гамильтон (1831—1886) — американский политик, мэр Портленда в период 1868—1869.
 Бойд, Генри (1868—1935) — шотландский футболист.

Д 
 Бойд, Дастин (род. 1986) — канадский хоккеист, нападающий.
 
 Бойд, Дженна (род. 1993) — американская актриса.
 Бойд, Джо (род. 1942) — американский продюсер, владелец компании Witchseason.
 Бойд, Джон (род. 1981) — американский телевизионный и киноактёр.
 Бойд, Джордж (род. 1985) — британский футболист.
 Бойд, Джулиан (род. 1990) — американский баскетболист.

З 
 Бойд, Захари (1585—1653) — шотландский духовный писатель, поэт, проповедник, педагог.

Е 
 Бойд, Ева (1943—2003) — американская поп-певица.

И 
 Бойд, Изабелла Мария (1844—1900) — шпионка, работавшая на Конфедерацию во время гражданской войны в США.

К 
 Бойд, Карла (род. 1975) — австралийская баскетболистка.
 Бойд, Кейден (род. 1994) — американский актёр.
 Бойд, Крис (род. 1958) — новозеландский регбийный тренер.
 Бойд, Крис (род. 1983) — шотландский футболист, нападающий.
 Бойд, Крис (род. 1996) — игрок в американский футбол.

Л 
 Бойд, Линда (род. 1965) — канадская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певица и танцовщица.
 Бойд, Лиона (род. 1949) — канадская и американская классическая гитаристка, композитор и певица.

М 
 Бойд, Майка (род. 1982) — американский гребец.

Н 
 Бойд, Нил (1975—2018) — американский певец.

П 
 Бойд, Патти (род. 1944) — английская фотомодель и фотограф.

Р 
 Бойд, Рассел (род. 1944) — австралийский и американский кинооператор, лауреат премии «Оскар».
 Бойд, Роберт, 1-й лорд Килмарнока (1432—1482) — шотландский дворянин из клана Бойд.

С 
 Бойд, Стивен (1931—1977) — американо-британский актёр, известен по роли Мессалы в фильме «Бен-Гур».

Т 
 Бойд, Терренс (род. 1991) — американский футболист немецкого происхождения.
 
 Бойд, Том (род. 1965) — шотландский футболист, центральный защитник, также тренер.
 Бойд, Томас, 1-й граф Аррана (1452—1473) — шотландский дворянин из клана Бойд.

У 
 :
  (1885—1979) — шотландско-канадский врач.
 Бойд, Уильям (1895—1972) — американский киноактёр.
  (1903—1983) — американский иммунохимик.
 Бойд, Уильям (род. 1952) — британский писатель и сценарист.
 Бойд, Уилл (род. 1979) — американский музыкант, известный как бас-гитарист группы Evanescence.
 Бойд, Уиннет (1916—2017) — канадский инженер, разработчик реактивного двигателя и ядерного реактора.

Ф 
 Бойд, Филипп (1876—1967) — канадский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Бойд, Фред (род. 1950) — американский баскетболист.

Э 
 Бойд, Эдди (1914—1994) — афроамериканский блюзовый пианист.
 Бойд, Энни Купер (1880—1935) — американская феминистка и художница.
 Бойд, Эрнест (1887—1946) — американско-ирландский писатель, драматург, переводчик, журналист.

Составная фамилия 
 Бойд-Клаус, Маккензи (род. 1991) — канадский прыгун с трамплина, участник двух зимних Олимпийских игр.

Имя 
 Гордон, Бойд (род. 1983) — профессиональный канадский хоккеист, нападающий.
 Деверо, Бойд (род. 1978) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Кирклэнд, Бойд (1950—2011) — американский телевизионный режиссёр мультипликационных фильмов.
 Райс, Бойд (род. 1956) — американский музыкант, оккультист, актёр, фотограф, писатель.
 Уэбб, Бойд (род. 1947) — фотограф, новозеландец по рождению, живёт и работает в Лондоне.

Топоним 
 Бойд — город в округе Лак-ки-Парл, штат Миннесота, США.
 Бойд — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.
 Бойд — округ в штате Небраска, США.
 Бойд — округ в штате Кентукки, США.

См. также 
 Бойт